krízis, válság vagy fordulat
Krízis, Málnay Levente tévéfilmje R. Székely Julianna riportregénye alapján, Eliška Balzerová főszereplésével.